Billabong kan henvise til flere artikler:
 Billabong surfing – producent af shorts
 Billabong i betydningen "det evige vandhul" på aboriginal-sprog (Australien) dvs. en vandkilde, som ikke tørrer ud i tørketiden.